Диод может означать:

Электронные приборы 
Диод — прибор, имеющий два рабочих электрода:
 Электровакуумный диод
 Полупроводниковый диод
 Диод Ганна
 Диод Зенера
 Диод Шоттки
 Диод Эсаки